Армашени има више значења:

 Армашени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Армашени (Бачешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Армашени (Бунешти Аверешти), насеље у округу Васлуј у Румунији